Ивачев Горишний () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины. Расположено на севере района, на реке Серет.

Население по переписи 2001 года составляло 261 человек. Почтовый индекс — 47226. Телефонный код — 352.

История 
С 1946 по 1991 года село носило название Верхний Иванов.

Местный совет 
47704, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Івачів Долішній

Ссылки 
 Ивачев Горишний на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Тернопольского района